Виктор Ульянич:
 Ульянич, Виктор Петрович (1949—2014) — советский боксёр.
 Ульянич, Виктор Степанович (род. 1956) — композитор.